Dätscher steht für:
Kartoffelpuffer (z. B. südlicher Thüringer Wald)
Bätscher (Kulinarik) oder auch Dätscher, eine Spezialität aus dem Schwäbischen Albvorland
Eierdätscher (Eer-Dädscha) sind Eierkuchen (z. B. südlicher Thüringer Wald)
Dätschwecken ist ein Brötchen, zwischen dessen Hälften ein Schokokuss zerdrückt wird (schwäbischer Ausdruck, von zerdätschâ = zerquetschen)

Siehe auch:
Detscher